KIR kan syfta på:

 KIR – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Kiribati
 KIR – IOK:s landskod för Kiribati
 KIR – landskod ISO 3166-1 för Kiribati
 KIR – IATA:s kod för en flygplats i Tralee, County Kerry, Irland, se Kerry Airport

Se även 
 Kir